

Трстяни — село, громада округу Кошице-околиця, Кошицький край.
 Гонтьянське Трстяни — село, громада округу Левіце, Нітранський край.